Паламузе () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Йиґевамаа.
 Паламузе () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Паламузе повіту Йиґевамаа.